Giuseppe Gambarini peut désigner  :
 Giuseppe Gambarini (1680 - 1725),  peintre italien baroque.
 Giuseppe Gambarini (1902 - 1990), peintre italien contemporain.

Peintre italien du XVIIIe siècle
Peintre italien du XXe siècle